Jako jednostka organizacyjna
 zakład – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut
 zakład – funkcjonalnie odrębna jednostka, stanowiąca część przedsiębiorstwa (zwanego przedsiębiorstwem macierzystym)
 zakład przemysłowy – zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą
 zakład produkcyjny – jednostka gospodarcza wchodząca w skład przedsiębiorstwa
 zakład opieki zdrowotnej – wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia
 zakład karny – miejsce, w którym osoby skazane wyrokiem sądowym odbywają karę pozbawienia wolności
 zakład poprawczy – placówka resocjalizacyjna dla nieletnich
 zakład budżetowy – jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych
 zakład wodny
 zakład fryzjerski

 Forma umowy
 zakład -  umowa między osobami będącymi odmiennego zdania, która polega na tym, że osoba, której zdanie okaże się mylne, płaci ustaloną kwotę, przekazuje rzecz materialną lub wartość niematerialną osobie, która ma rację bądź wykonuje jakąś czynność
 zakłady bukmacherskie – rodzaj nieformalnej umowy losowej

 Inne
 zakład – w dawnym prawie polskim rodzaj zabezpieczenia składanego na wypadek niespełnienia świadczenia lub dokonania czynu, któremu umową albo zakazem urzędowym chciano przeszkodzić

 Nazwy własne
 Określenie używane w nazwach własnych jednostek organizacyjnych, przykłady:
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 Zakład Samochodów Dostawczych

 Zakład – polski film obyczajowy z 1990 roku, w reżyserii Teresy Kotlarczyk
 Zakład – wieś na Ukrainie, na terenie obwodu lwowskiego, w rejonie mikołajowskim